

Białoruś 
(biał. Прыборава, ros. Приборово):
 Przyborowo – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie brzeskim, w sielsowiecie Tomaszówka 
 Przyborowo – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie iwacewickim, w sielsowiecie Byteń

Polska 
 Przyborowo – wieś w woj. podlaskim, w pow. kolneńskim, w gminie Grabowo 
 Przyborowo – przysiółek wsi Jarnołtowo w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ostródzkim, w gminie Małdyty
 Przyborowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. gnieźnieńskim, w gminie Łubowo 
 Przyborowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. gostyńskim, w gminie Krobia
 Przyborowo – osada w ww. gminie   
 Przyborowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. szamotulskim, w gminie Szamotuły 

Zobacz też: Olszewo-Przyborowo, Przyborów